The Wreck – cortometraggio del 1913 diretto da Ralph Ince e W.J. Lincoln
The Wreck – film del 1927 diretto da William James Craft (come William J. Craft)
The Wreck – cortometraggio del 2006 diretto da Kartik Singh
The Wreck – film del 2008 diretto da Jimi Jones (come James Koya Jones)
The Wreck – cortometraggio del 2014 diretto da Kevin Haus